Существует два языка канамари:
 Канамари (аравакский язык)
 Канамари (дьяпанский язык)